Die Bezeichnung Franziskanerplatz tragen folgende Verkehrsflächen:

 Františkánske námestie (Bratislava), (deutsch Franziskanerplatz) in Bratislava, Slowakei
 Franziskanerplatz (Graz) in Graz, Österreich
 Franziskanerplatz (Regensburg), Standort für das ehemalige Kloster St. Kassian (Stadtamhof), Regensburg, Deutschland
 Franziskanerplatz (Salzburg) in Salzburg, Österreich
 Franziskanerplatz (Wien) in Wien, Österreich
 Franziskanerplatz (Würzburg), Standort der Franziskanerkirche (Würzburg), Deutschland